République d'Afghanistan peut désigner stricto sensu :
 la république d'Afghanistan, de 1973 à 1978 ;
 la république d'Afghanistan, de 1987 à 1992.

Le terme peut également désigner au sens large :
 la république démocratique d'Afghanistan, de 1978 à 1987 ;
 la république islamique d'Afghanistan, de 2004 à 2021.